Plusieurs gares ferroviaires utilisent ce terme dans leur titre

 Gare de Saint-André (Nord), commune de Saint-André-lez-Lille (Nord)
 Gare de Saint-André-de-Cubzac, commune de Saint-André-de-Cubzac (Gironde)
 Gare de Saint-André-le-Gaz, commune de Saint-André-le-Gaz (Isère)
 Gare de Saint-André, ancienne gare de la ville de Marseille